Стоичков може да се отнася за:

 Григор Стоичков, политик от годините на социализма
 Кирил Скопски (светско име Коста Стоичков)
 Красимир Стоичков, български оператор, фотограф и продуцент
 Христо Стоичков, футболист
 Стоичков, холандска рок група